Bahls ist der Familienname folgender Personen:
 Rudolf Bahls (1884–1967), deutscher Widerstandskämpfer und Gewerkschaftsfunktionär
 Ruth Bahls (1909–1994), deutsche Heimatforscherin, Museumsgründerin und Pädagogin

Siehe auch:
 Marquard & Bahls, deutsches Mineralölunternehmen
 Bals